El nombre Bree puede hacer referencia a:
 el partan bree, una sopa elaborada principalmente con mariscos, que se sirve en el norte y este de Escocia;
 Bree, un municipio belga de la provincia de Limburgo;
 Brée, una población y comuna francesa, en la región de Países del Loira, departamento de Mayenne;
 La Brée-les-Bains, una población y comuna francesa, situada en la región de Poitou-Charentes, departamento de Charente Marítimo;
 Bree Olson (n. 1986), una actriz porno estadounidense;
 Bree Hodge, Bree Mason o Bree Van de Kamp, uno de los personajes femeninos de la serie Desperate Housewives (Mujeres desesperadas), de la cadena ABC, interpretado por Marcia Cross;
 Bree, una pequeña región ficticia, creada por J. R. R. Tolkien como escenario de parte de la trama de su novela El Señor de los Anillos;
 la aldea de Bree, la principal población de la región ficticia anterior; o a
 Bree, un caballo parlante de ficción de la saga Las crónicas de Narnia de C. S. Lewis.